Saint-Martin-du-Puy puede referirse a: 

 Saint-Martin-du-Puy, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Martin-du-Puy, comuna francesa situada en Nièvre.